Isabella Andersson kan syfta på:

 Isabellah Andersson (född 1980), svensk långdistanslöpare
 Isabella Andersson (medeldistanslöpare) (född 1997), svensk medeldistanslöpare